Niemcy:
 Bergedorf – okręg administracyjny (Bezirk) w Hamburgu
 Bergedorf – dzielnica Hamburga

Zobacz też:
 Bergsdorf
 Hamburg-Bergedorf